Влади́мир Алекса́ндрович Ле́бедев:
 Лебедев, Владимир Александрович (1879—1947) — один из первых пилотов-авиаторов в России, президент Всероссийского аэроклуба (1917), энтузиаст и промышленник в области русского авиастроения.
 Лебедев, Владимир Александрович (1893—1969) — советский актёр.
 Лебедев, Владимир Александрович (1915—1989) — советский учёный-физик, Герой Социалистического Труда.